Шидловцы — топоним:

Украина 
 Шидловцы — село,  Гусятинский район,  Тернопольская область
 Шидловцы — село,  Чемеровецкий район,  Хмельницкая область